Harry Potter har flere betydninger:
 Harry Potter (person), hovedpersonen i serien af bøger af samme navn, skrevet af den engelske forfatter J.K. Rowling.
 Rækken af bøger om troldmandslærlingen Harry Potter:
 Harry Potter og De Vises Sten
 Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer
 Harry Potter og Fangen fra Azkaban
 Harry Potter og Flammernes Pokal
 Harry Potter og Fønixordenen
 Harry Potter og Halvblodsprinsen
 Harry Potter og Dødsregalierne

 Rækken af filmatiseringerne af bøgerne om troldmandslærlingen Harry Potter:
 Harry Potter og De Vises Sten (film)
 Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer (film)
 Harry Potter og Fangen fra Azkaban (film)
 Harry Potter og Flammernes Pokal (film)
 Harry Potter og Fønixordenen (film)
 Harry Potter og Halvblodsprinsen (film)
 Harry Potter og Dødsregalierne - del 1
 Harry Potter og Dødsregalierne - del 2

 Rækken af spil om troldmandslærlingen Harry Potter:
 Harry Potter og De Vises Sten (spil)
 Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer (spil)
 Harry Potter og Fangen fra Azkaban (spil)
 Harry Potter og Flammernes Pokal (spil)
 Harry Potter og Fønixordenen (spil)
 Harry Potter og Halvblodsprinsen (spil)
 Harry Potter og Dødsregalierne (spil)
 Harry Potter: Quidditch Verdensmesterskaberne
 Lego Harry Potter
 Lego Creator: Harry Potter
 Harry Potter Trading Card Game